Gregoritsch ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Gregoritsch (1868–1923), österreichischer Maler
 Michael Gregoritsch (* 1994), österreichischer Fußballspieler 
 Werner Gregoritsch (* 1958), österreichischer Fußballspieler und -trainer